Helders ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Helders (1905–2013), niederländischer Politiker (CHU), Minister für die Überseegebiete 1957–1959
 Matt Helders (* 1986), britischer Schlagzeuger